Rathausbrunnen ist der Name folgender Brunnen:

Rathausbrunnen (Altensteig)
Rathausbrunnen (Bad Hersfeld)
Rathausbrunnen (Bad Langensalza)
Rathausbrunnen (Brugg)
Rathausbrunnen (Dresden)
Rathausbrunnen (Enkenbach-Alsenborn)
Rathausbrunnen (Hechingen)
Rathausbrunnen (Kempten)
Rathausbrunnen (Leipzig)
 Rathausbrunnen (Löwenberg)
Rathausbrunnen (Metzingen)
Rathausbrunnen (Rißtissen)
Rathausbrunnen (Siensbach)